Tatto Falconi TTF es una banda de rock chileno y rock brasileño de estilo alternativo y grunge formada en el año 2010 conformada por Giovanni Falconi (voz y guitarra), Rodolfo Flores (guitarra), George Elso (bajo y coros) y Cristóbal Casarejos (batería). La banda se ve fuertemente influenciada por el género grunge de los 90 y por grupos como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. A mediados de la década de los noventa, logró más notoriedad en Brasil, Argentina y Uruguay con sus grupos de grunge de Brasil, "Tattoo Falconi" y "Extasy". La banda Tatto Falconi TTF posee veintiún discos de estudio y se hizo conocida por sus temas Five Forces, Playa Cannabis y As Minas Pirão.

Historia 

Tatto Falconi TTF nació el año 2010 con el regreso de Giovanni Falconi de Guarapari, Espírito Santo, Brasil donde vivía. En 1998 formó su primera banda en Brasil llamada "Tattoo Falconi" la banda es invitada a telonear al grupo de grunge de Brasil "Extasy". A finales de 1998 realizan una gira por Argentina, Uruguay y Brasil al finalizar la gira Giovanni Falconi pasa a formar parte de la segunda alineación de la banda "Extasy" como bajista.
En el año 2000 formó junto a los músicos chilenos-estadounidenses Tim Picchetti y Emanuel Finlayson sus primeras bandas en Chile llamadas "Jam" y "Skap Goup".
 
En 2001 Falconi vuelve a participar en su banda brasileña "Extasy" ahora como cantante y guitarrista, la banda viaja por todo Brasil y pasa a ser una de las agrupaciones más pedidas en las emisoras radiales brasileñas. En 2010 Giovanni Falconi regresa de Brasil a Chile, En la Avenida del mar de la ciudad de La Serena crea la banda Tatto Falconi que luego incluiría las siglas TTF se entera de la muerte de Emmanuel Finlayson amigo de infancia que junto a Tim Picchetti tocaban covers en la banda "Jam" antes del comienzo de Gufi. Tras una depresión larga, Giovanni Falconi escribe y compone muchas canciones en inglés, español y portugués, y el año 2010 lanza el disco Trayecto Infinito producido por el destacado músico (guitarrista) chileno Rodrigo Burotto quien también formaría parte de la primera alineación oficial de la banda.
Así, Tatto Falconi TTF se inicia con Giovanni Falconi (voz y guitarra), Rodrigo Burotto (guitarra), Álvaro Moscoso (bajo y coros) y Sergio Urzua (batería).

2011 y gira por Asia
En 8 de marzo de 2011, la banda Tatto Falconi TTF realizó una gira por Asia, Tokio Japón. Hacen una presentación el día 10 de marzo en la noche del país Nipón, telonean a la banda de metal experimental Dir En Grey en un festival de música de Japón. En la tarde del día 11 de marzo a las catorce horas y cinquenta y un minutos cuando se encontraban almorzando en un restaurante cercano al hotel, pasan por un gran susto cuando un violento terremoto 8.9 grados richter los sorprenden, Estaban los 4 músicos y el mánager de la banda. Meganoticias se entera que la banda se encontraba en Tokio Japón a través de una entrevista via skipe con la banda y tras la llegada de Tatto Falconi TTF a Chile hacen una entrevista al vocalista de la banda.

2015 y gira por Europa y Sudamérica

En 26 de agosto de 2015, se anunció en diferentes eventos de la página oficial de Twitter, y se corrió la voz de una posible gira de Tatto Falconi TTF en Europa y también Sudamérica. La cual se hizo real los últimos días de agosto, cuando Tatto Falconi TTF se presentó en escenarios en Madrid, España con bandas como Héroes del Silencio (Hard Rock), también en Valencia, luego telonean a Die Toten Hosen (Punk) en Berlín y Hamburgo, Alemania. En septiembre comienzan una gira en Sudamérica, que parte en Ciudad de México teloneando a las bandas locales Pepe Pecas (Hard Rock) y Los Cogelones (Hard Rock). Por inconvenientes e imprevistos, la banda no llegó a Bogotá, Colombia como era previsto. Posteriormente, llegan a Lima, Perú teleoneando a El Troglodita (Hard Rock) en 3 eventos que finalizaría la gira el 27 de septiembre del 2015. Más adelante, la banda sacó nuevos singles, como《Five Forces》(2015),《Tragedy》(2015),《As Minas pirão》(2015) y seguido de los álbumes《Five Forces》(2015) y《As Minas Pirão》(2016).

Nuevos integrantes e Callejero 
Después de la gira Five Forces del año 2015 por Europa y Sudamérica y a pesar de todos los acontecimientos desfavorables durante la gira y posteriormente la ruptura de sus integrantes, la banda no desapareció. A finales de 2015 Falconi y Casarejos se juntaron en México con Elso para que se transformase en el nuevo bajista, las cosas funcionaban y sirvió para mantener encendida la motivación por hacer nueva música. El 2016 encontraron a alguien digno para llenar el vacío dejado por la salida de los tres músicos brasileños y estadounidenses de la banda: Rodolfo Flores, tomó el puesto de guitarrista de la banda. Es así como ese año nació la tercera alineación de Tatto Falconi TTF: Giovanni Falconi, como siempre, en la voz y guitarra, Rodolfo Flores en la guitarra, George Elso en el bajo y coros y Cristobal Casarejos en la batería. En 2016, comienzan a componer y hacen los preparativos para el lanzamiento del noveno disco, Giovanni Falconi hizo los trámites con Sony-México para terminar con el contrato hecho previamente y de esa forma quedarse con el máster del disco inédito grabado en enero de 2016: Callejero. En diciembre, luego de doce meses de espera, se lanzó Callejero el nuevo disco en español de Tatto Falconi TTF bajo la discográfica brasileña Som Livre. La banda logró una importante atención radial, las canciones «Ven y deja todo» que ya había sido popularizada en sus shows en vivo, «Espectro», «No estoy loco», «Para que procures la piel» y «Esa noche volver a vivir» fueron un éxito en emisoras radiales chilenas, argentinas y mexicanas.

2021 y gira por Brasil y Portugal
En 1 de Noviembre de 2021, se anunció por diferente medio de comunicación de Brasil radio y a través de las páginas oficiales de la banda en Twitter e Instagram de la gira de Tatto Falconi TTF a Brasil. La cual se hizo real el día 3 de diciembre de 2021, cuando Tatto Falconi TTF se presentó en escenarios en Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasilia , Belém,  Goiânia , Río de Janeiro,  São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador y Recife con bandas como Os Paralamas do Sucesso (Rock brasileño) y O Rappa (Rock alternativo) en Río de Janeiro y São Paulo . En enero comienzan una gira por Portugal, que parte en Lisboa, Portugal con las bandas O Rappa (Rock alternativo) y Raimundos (Punk rock). La banda llegó a Oporto, Portugal hacen 2 presentaciones con la banda Raimundos (Punk rock) y luego en Braga hacen 3 presentaciones con Raimundos (Punk rock). que finalizaría la gira a comienzos de febrero del 2022. La banda sacó nuevos singles, como《Ela me prefere doidão》(2022).

2022 y gira por Estados Unidos y Sudamérica
En 1 de julio de 2022, se anunció por diferente medio de comunicación, radio y a través de las páginas oficiales de la banda en Twitter e Instagram de la gira de Tatto Falconi TTF a los Estados Unidos y también Sudamérica. La cual se hizo real el día 29 de julio de 2022, cuando Tatto Falconi TTF se presentó en escenarios en Seattle, Los Ángeles, Phoenix, Virginia y Houston Estados Unidos con bandas como Pearl Jam (Grunge) y Korn (nu-metal) en Virginia y Houston. En agosto comienzan una gira en Sudamérica, que parte en Ciudad de México, Mexico con las bandas Molotov (Hard Rock) y Café Tacvba (Hard Rock). La banda llegó a Bogotá, Colombia hacen 3 presentaciones con la banda 1280 Almas (Rock alternativo) y luego en Medellín hacen 3 presentaciones con Aterciopelados (Rock alternativo). Posteriormente, llegan a Buenos Aires, Argentina teleonean a La Renga (Hard Rock) en 3 eventos que finalizaría la gira a finales de agosto del 2022. La banda sacó nuevos singles, como《All》(2022),《Run》(2022),《Ela me prefere doidao》(2022) y seguido de los álbumes《All》(2022) y《Ela me prefere doidão》(2022).

Miembros 
Última formación
 Giovanni Falconi - voz, guitarra (2010 - presente)
 Rodolfo Flores - guitarra  (2016 - presente)
 George Elso - bajo y coros (2016 - presente)
 Cristóbal Casarejos - batería (2016 - presente)

Otros miembros
 Rodrigo Burotto - guitarra (2010 - 2012)
 Álvaro Moscoso - bajo y coros (2010 - 2012)
 Sérgio Urzua - batería (2010 - 2012) 
 Luciano Assunção - guitarra (2013 - 2015)
 Juliano Ferreira - bajo y coros (2013 - 2015)
 Dave Writer - batería (2013 - 2015)

Cronología

Discografía

Álbumes de estudio 
 2010, Trayecto Infinito.
 2011, Injusta Sociedad.
 2012, Playa Cannabis.
 2013, Calma mi Sed.
 2014, Guitarra y Destino.
 2015, Pasó la Vieja.
 2015, Five Forces.
 2016, As Minas Pirão.
 2016, Callejero.
 2017, Guarapari Rock.
 2017, In the Club.
 2018, Rebelião.
 2018, Revolução.
 2019, Funny Day.
 2019, Adrenalina.
 2020, Even Because.
 2020, Pure Malice.
 2021, Conceitos Distantes.
 2021, Como el Infinito.
 2022, Ela me prefere doidão.
 2022, All.

Álbumes de estudio

Sencillos

Videografía

Referencias

Enlaces externos 

Grupos de rock de Chile
Grupos de rock alternativo de Chile
Grupos de hard rock de Chile
Grupos de música formados en 2010
Grupos de música de los años 2010
Grupos de rock de Brasil
Grupos de grunge de Brasil
Grupos de rock alternativo de Brasil